Классификация аккордов — разделение аккордов на группы на основании объективных и субъективных музыкальных критериев.

Существует несколько классификаций аккордов, каждая из которых имеет смысл в контексте категорий той или иной музыкальной теории, либо же музыкального стиля.

Элементарная теория музыки 
В соответствии с классической западно-европейской элементарной теорией музыки существуют следующие способы классификации аккордов: по впечатлению на слух, по положению в музыкальной системе, по положению в тональности, по положению основного тона.

Впечатление на слух 
По впечатлению на слух аккорды делятся на консонантные и диссонантные. При этом характер звучания зависит от интервального состава аккорда. Если в состав аккорда входит хотя бы один диссонантный интервал, аккорд также называется диссонантным.

Консонантные аккорды, примерами которых являются мажорные и минорные трезвучия, являлись основой доклассической музыки, однако позднее стали использоваться и диссонантные аккорды. Сперва диссонантные аккорды подчинялись консонантным, но постепенно количество диссонантных аккордов в музыкальных произведениях стало расти.

Положение в музыкальной системе 
По положению в музыкальной системе аккорды делятся на диатонические и хроматические. Как и в предыдущем способе классификации, принадлежность аккорда к той или иной категории зависит от его интервального состава.

Основными хроматическими аккордами являются увеличенное трезвучие (а также производные от него большой минорный и увеличенный септаккорды) и уменьшённый септаккорд.

При повышении или понижении любой ступени аккорда, кроме примы или терции, образуются альтерированные аккорды, то есть аккорды с хроматически изменёнными ступенями.

Положение в тональности 
По положению в тональности аккорды делятся на устойчивые и неустойчивые. Внутри лада каждый неустойчивый аккорд стремится разрешиться в устойчивый аккорд.

Положение основного тона 
По положению основного тона аккорды делятся на основной вид и обращения. Основным критерием в этом случае является внутренний распорядок звуков в аккорде. Основным видом аккорда является тот, при котором тоника совпадает с нижним тоном аккорда.

Иные классификации аккордов 
Существуют классификации аккордов, отличные от принятой в элементарной теории музыки.

Число тонов 
В соответствии с числом тонов, входящих в аккорд, аккорды делятся на двузвучия, трезвучия, септаккорды (состоят из четырёх звуков), нонаккорды (из пяти звуков), ундецимаккорды (из шести звуков) и терцдецимаккорды (из семи звуков). Одним из примеров двузвучия является квинтаккорд или пауэр-аккорд (), широко распространенный в рок-музыке.

Интервал, определяющий структуру аккорда 
Исходя из интервала, определяющего структуру аккорда, существует разделение на аккорды терцового и нетерцового строения. К последним относят созвучия трех и более звуков, расположенных по квартам или имеющих смешанное строение.

Аккорды терцовой структуры в зависимости от нижней терции аккорда делятся на мажорные и минорные.

Аккорды, звуки которых расположены по секундам (тонам и полутонам), а также по интервалам меньше секунды (по четверти, трети тона и т. д.), называются кластерами.

Самый широкий из интервалов аккорда 
Возможен способ классификации аккордов по самому широкому из интервалов, входящих в состав аккорда: септаккорды, нонаккорды и т. д.

Положение в тональной системе 
Аккорды могут называться в соответствии с контекстом, то есть с их положением в тональной системе: аккорд I ступени, II ступени и т. д. Также аккорды могут называться по букве, обозначающей основной тон (C, G и т. д.), по слоговому названию основного тона (до, соль и т. д.) или в соответствии с их функциями (тонический аккорд, доминантовый аккорд, субдоминантовый и т. д.).

Характерные особенности 
Некоторые аккорды получают собственные имена. К примеру, мажорный секстаккорд второй ступени с пониженным основным тоном называется «неаполитанским» секстаккордом (первыми его стали использовать композиторы неаполитанской школы); аккорд, открывающий оперу Вагнера «Тристан и Изольда», получил название «тристанова аккорда», излюбленный аккорд Сергея Васильевича Рахманинова — уменьшенный вводный терцквартаккорд с квартой — получил название «Рахманиновская субдоминанта», Прометеев аккорд А. Н. Скрябина и др.

Особую аккордику разрабатывал и О. Мессиан, используя особые резонансные аккорды.

Коэффициент диссонантности 
Известны разные классификации аккордов по степени их диссонантности, предложенные П. Хиндемитом, Ю. Коном, Х. Помероем. Кроме того, вычисление степени диссонантности созвучия (интервальный вектор) является одним из параметров в .

Данные системы основываются на вычислении диссонантности интервалов, образуемых входящими в состав аккорда тонов.

Примечания 

Аккордика